Andrés Lamas ist der Name folgender Personen:

* Andrés Lamas (Schriftsteller) (1817–1891), uruguayischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat 
 Andrés Lamas (Fußballspieler) (* 1984), uruguayischer Fußballspieler